Список лучших альбомов США 1985 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1985 год.
Лучшим альбомом года по продажам стал «Born in the U.S.A.» американского рок-исполнителя Брюса Спрингстина, выпущенный ещё в июне 1984 года. Самый успешный альбом в карьере музыканта и один из самых успешных в истории США. В первую неделю он стал платиновым, а спустя десятилетие 15-кратноплатиновым. Песня Dancing in the Dark (один из треков этого диска) получила премию Грэмми в категории Best Male Rock Vocal Performance.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1985 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1985 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1985 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1985 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)
 Обзор итоговых чартов журнала Billboard

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1985 года